Handbollsligan 2019/2020 var den 86:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

På grund av Coronavirusutbrottet 2019–2021 i Sverige beslutade Svenska Handbollförbundet den 17 mars att ställa in den avslutande omgången samt SM-slutspelet. Den 20 mars bestämdes det också att ingen mästare skulle utses samt att inget lag skulle bli nedflyttat.

Deltagande lag 
14 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2019/2020 utifrån resultaten i Handbollsligan 2018/2019 och Kvalspelet till Handbollsligan 2018/2019.

Tabeller

Poängtabell

Skytteligan och MEP samt statistik

All star team 
Säsongens All star team presenterades den 3 april 2020.

 Målvakt: Richard Kappelin, IFK Kristianstad 
 Vänstersex: Lucas Pellas, Lugi HF 
 Mittsex: Adam Nyfjäll, IFK Kristianstad 
 Högersexa: Hampus Olsson, HK Malmö 
 Vänsternio: William Bogojevic, IK Sävehof 
 Mittnio: Felix Claar, Alingsås HK 
 Högernio: Andreas Lang, Alingsås HK
 Försvarare: Fredrik Teern, Alingsås HK 
 MVP: Felix Claar, Alingsås HK
 Tränare: Jesper Östlund, IF Hallby

Referenser

Externa länkar 
 

Säsonger av Elitserien i handboll för herrar